Isabelle – variante del nome proprio di persona italiano femminile Isabella
Ana Isabelle – cantante e attrice portoricana
Joseph Isabelle – politico canadese
Katharine Isabelle – attrice canadese
MS Isabelle – nave da crociera

Cinema
Isabelle – film del 2011 diretto da Ben Sombogaart
Isabelle – film del 2018 diretto da Mirko Locatelli
Isabelle - L'ultima evocazione (Isabelle) – film del 2018 diretto da Robert Heydon

Pagine correlate 
Isabella (disambigua)
Isabel